

Die News of the World Darts Championship 1975 (offiziell: "News of the World" International Championship) war ein Dartsturnier, das am 10. Mai 1975 im Londoner Alexandra Palace („Ally Pally“) ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 28. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die dritte Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1974/75, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Derek White (Belvedere Inn, Weymouth), der im Finale Bill Duddy (Frimley Green WMC, Frimley Green) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Phil Obbard (Bridgend Sports Club) an der Veranstaltung teil.

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1975. In: mastercaller.com, abgerufen am 8. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1975
Dartveranstaltung 1975
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace